Amabile – nome proprio di persona italiano maschile e femminile
 Luigi Amabile – medico, storico e politico italiano
 Serafino Amabile Guastella – antropologo italiano
 Amabile – attributo del vino